Pieriden bezeichnet 

 in der griechischen Mythologie die Töchter des Königs Pieros, siehe Muse (Mythologie) #Die sieben oder neun pierischen Musen
 eine Schmetterlingsfamilie, siehe Weißlinge